Сегунда 1996/1997 () — 66-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 1996 года и закончился 15 июня 1997 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 20 команд

Информация о командах

Стадионы

Турнирная таблица

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1997/1998 в Примере проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 18 место в сезоне 1996/97 и клубом занявшим 3-е место во Второй Лиге.

Результаты матчей

Бомбардиры 

1996/1997
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1996 году
Спорт в Испании в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997